Ранчо Санто Доминго има више значења:

 Ранчо Санто Доминго, Тамајо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санто Доминго (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику